Celestino Corbacho (1949-), un polític espanyol.
 José Corbacho (1965-), un humorista i director de cinema espanyol.
 Alberto Corbacho (1984-), un basquetbolista espanyol.
 El Corbacho, obra medieval